Шпиндлер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Шпиндлер, Иоганн (1777—1840) — прусский врач, профессор методологии, патологии и истории медицины в Вюрцбургском университете.
 Шпиндлер, Иосиф Бернардович (1848—1919) — российский физикогеограф, океанограф, метеоролог, публицист, редактор и педагог.
 Шпиндлер, Карл (1796—1855) — немецкий писатель; собрание его романов составляло 102 тома в 1-м издании (Штутгарт, 1831—1854).
 Шпиндлер, Марлен Павлович (1931—2003) — советский и российский художник.
 Шпиндлер, Фриц (1817—1905) — немецкий композитор и пианист.
  (1963—2004) — американская журналистка и модный критик.